Сташко́ — українське прізвище, походить від імені Стахій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Остафій), зменшуване Сташко.

Носії 
 Сташко Олександр Іванович — лейтенант Збройних сил України.
 Сташко Сергій Романович (нар. 1971) — український футболіст, воротар, тренер.

Див. також 
 Стах
 Стахура
 Стаховський
 Стахів
 Сташик
 Сташків
 Сташук
 Сташенко
 Сташевський